Die Río de la Plata Championships 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Buenos Aires. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 30. Oktober bis 5. November 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Buenos Aires